Krašići
 Krašići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie ;
 Krašići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Tivat.